Гёкче Яна́рдаг (; 18 сентября 1975, Стамбул, Турция) — турецкая  кино и сериалов,  и .

Биография и карьера 
Гёкче Янардаг родилась 18 сентября 1975 года в Стамбуле (Турция). Её двоюродная сестра — актриса Арзу Янардаг.

Янардаг начала заниматься модельным бизнесом в 1991 году в составе модельного агентства. Она участвовала в конкурсе красоты Турции в 1996 году и заняла 4-е место. В том же году она представляла Турцию на конкурсе красоты Miss International, проходившем в Японии, и вошла в десятку лучших. С 1997 года Янардаг снимается в кино и сериалах. С 2018 по 2019 год она играла роль Хюльи Акгюн в телесериале «Не отпускай мою руку». Также является телеведущей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки